Luna 1969B fu il primo tentativo da parte dell'URSS di mandare una sonda sulla Luna e farla tornare sulla Terra.

La missione 
Luna 1969B fu lanciata il 15 aprile 1969 e probabilmente era simile a Luna 16. La missione fu un insuccesso: lanciata da un razzo Proton non raggiunse mai lo spazio a causa di un malfunzionamento del vettore.

Voci correlate 
Programma spaziale sovietico
Elenco delle sonde spaziali

Programma Luna

en:Luna programme#Failed missions